Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин 2018 (англ. 2018 Shenzhen Open) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Шэньчжэне (Китай) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Турнир-2017 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. Основной турнир проходил с 1 года по 7 января 2018 года на хардовых кортах Shenzhen Longgang Sports Center, игры квалификации - с 30 по 31 декабря 2017 года.

Общий призовой фонд турнира составил 750 000 долларов, призовой фонд основных соревнований — 626 750 долларов.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Катерина Синякова
 Парный турнир —  Андреа Главачкова /  Пэн Шуай

Общая информация 
Одиночный турнир собрал двух представительниц Топ-10 мирового рейтинга. Первой сеянной стала лидер мирового рейтинга и чемпионка турнира 2015 года Симона Халеп. Прошлогодняя победительница Катерина Синякова защищала свой титул под шестым номером посева. Обе теннисистки смогли дойти до главного матча и победу в нём одержала фаворитка Халеп, сумевшая во второй раз взять местный титул. В основном турнире приняли участие четыре представительницы России. Лучше из них выступила Мария Шарапова, которая прошла в полуфинал, где уступила Катерине Синяковой.

Симона Халеп также смогла победить и в парном разряде, где она выступила в команде с соотечественницей Ириной-Камелией Бегу. В финале она также нанесла ещё одно поражение Катерине Синяковой, которая играла в партнёрстве с Барборой Крейчиковой. Прошлогодние чемпионки Андреа Главачкова и Пэн Шуай не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Симона Халеп обыграла в финале  Катерину Синякову со счётом 6–1, 2–6, 6–0.
 Халеп выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Синякова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Симона Халеп
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=6
| RD1-team02= Катерина Синякова
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=0

}}

 Парный турнир 
  Ирина-Камелия Бегу и  Симона Халеп''' обыграли в финале  Барбору Крейчикову и  Катерину Синякову со счётом 1–6, 6–1, [10–8].
 Бегу выиграла 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Халеп выиграла дебютный парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Китай
Теннис
Январь 2018 года
2018